Siruela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Siruela (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Siruela (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar